Vahland ist der Familienname folgender Personen:

Kia Vahland, deutsche Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin 
Winfried Vahland (* 1957), deutscher Manager